Marguerite Duvillard-Chavannes (1851-1925), Zwitserse feministe
 Marjorie Duvillard (1911-2004), Zwitsers-Schotse verpleegster
 Robin Duvillard (1983-), Frans langlaufer

Achternaam